Miejscowości:
 Spay – miejscowość we Francji
 Spay – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz